Центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR — Facility for Antiproton and Ion Research)
 принципы FAIR-данных: находимость, доступность, совместимость и переиспользование